Tom Clancy’s The Division Heartland – będąca w produkcji darmowa gra akcji z widokiem trzecioosobowym, zapowiedziana przez Ubisoft w 2021 roku.

Gra ma zostać wydana na Microsoft Windows, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 i Amazon Luna.

Rozgrywka 
Akcja Heartland będzie się rozgrywać w fikcyjnym miasteczku Silver Creek, położonym w północno-zachodnim obszarze Ameryki. Gracze zagrają jako agenci Division. Dostępne będą dwa tryby rozgrywki. Pierwszy tryb, „Storm Operations”, to tryb PvPvE, przeznaczony dla maksymalnie 45 graczy. W tym trybie uczestnicy muszą walczyć ze sterowanymi przez komputer agentami z nieuczciwej frakcji znanej jako Sępy, innymi graczami oraz wirusem. Drugi tryb nazywa się „Excursion Operations”, jest to tryb PvE, w którym gracze mogą wykonywać misje i zbierać wyposażenie podobnie jak w poprzednich częściach serii. W momencie premiery gra będzie zawierała sześcioro agentów należących do trzech klas. Każdy z nich będzie miał własne atuty i umiejętności.

Rozwój 
Gra została zapowiedziana w maju 2021 roku. Za produkcję gry odpowiadają studia Red Storm Entertainment, RedLynx oraz Ubisoft Romania. W tym samym miesiącu wyciekło nagranie z zamkniętych testów wersji beta. We wrześniu 2022 roku Ubisoft błędnie opublikował stronę gry w swoim sklepie online, udostępniając dodatkowe informacje o trybach rozgrywki.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Gry na platformę Amazon Luna
Gry na platformę PlayStation 4
Gry na platformę PlayStation 5
Gry na platformę Xbox One
Gry na platformę Xbox Series X/S
Gry na platformę Windows
Gry komputerowe oparte na prozie Toma Clancy’ego
Gry komputerowe w produkcji
Gry wyprodukowane przez Ubisoft Entertainment
Przygodowe gry akcji
Strzelanki trzecioosobowe